Никола Јанковић (Лазаревац, 7. јуна 1993) српски је фудбалер који тренутно наступа за Младост из Новог Сада.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Чукарички
 Куп Србије : 2014/15.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1993.
Лазаревчани
Спортисти из Београда
Српски фудбалери
Фудбалери Колубаре
Фудбалери Чукаричког
Фудбалери Јаблонеца
Фудбалери Инђије
Фудбалери Звијезде 09
Фудбалери Младости Нови Сад
Десни бекови у фудбалу
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије